Lugt est un nom de famille. Les personnes notables avec ce nom incluent : 

 Frits Lugt (1884–1970), collectionneur et historien de l'art néerlandais ;
 Frans van der Lugt (1938–2014), prêtre Jésuite néerlandais.